Бонтьес ван Бек () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Бонтьес ван Бек, Като (1920—1943) — антифашист, член движения Сопротивления, член «Красной капеллы».
 Бонтьес ван Бек, Митье (1922—2012) — немецкий художник и писатель, антифашист, член движения Сопротивления, член «Красной капеллы».
 Бонтьес ван Бек, Ян (1899—1969) — немецкий скульптор, художник по керамике, антифашист, член движения Сопротивления, член «Красной капеллы».